Daniel Lopez och Matteo Trevisan var regerande mästare, men valde att inte delta detta år.

Cheng-peng Hsieh och Tsung-hua Yang vann med 6–4, 2–6, 12–10, i finalen mot Matt Reid och Bernard Tomic.

Seedning

  Henrique Cunha /  Cesar Ramirez (Första omgången)
  Ryan Harrison /  Bradley Klahn (Kvartsfinal)
  Matt Reid /  Bernard Tomic (Final)
  Grigor Dimitrov /  Henri Kontinen (Andra omgången)

  Alexandre Folie /  David Goffin ''(Semifinal)
  Marcelo Arevalo /  Takanyi Garanganga ''(Första omgången)
  Jarmere Jenkins /  Chase Buchanan ''(Första omgången)
  Hiroki Moriya /  Peerakit Siributwong ''(Första omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar
Lottning

Pojkdubbel